Love Lies Bleeding steht für:

 Love Lies Bleeding, Originaltitel von Liebe stirbt zuerst, Roman von Edmund Crispin (1948)
 Love Lies Bleeding (1999), amerikanisch-australischer Film von William Tannen 
 Love-Lies-Bleeding, Originaltitel von Gott der Träume, Theaterstück von Don DeLillo (2005) 
 Love Lies Bleeding (2008), US-amerikanischer Film von Keith Samples 
 Love Lies Bleeding (2023), britischer Film von Rose Glass
 Philaster, or Love Lies a Bleeding, Theaterstück von Francis Beaumont und John Fletcher (vor 1610)